Vertrag von Durham steht für:

 Vertrag von Durham (1136), Vertrag zwischen dem schottischen König David I. und dem englischen König Stephan I., nach dem Northumberland als Lehen an den schottischen König fiel
 Vertrag von Durham (1139), Bestätigung des Vertrags von 1136
 Vertrag von Durham (1212), Bündnis zwischen dem schottischen König Wilhelm I. und dem englischen König Johann Ohneland